Перспективы расширения Континентальной хоккейной лиги обсуждаются с момента её создания.

Вступление в лигу команд из высших лиг Германии, Австрии, Швеции и Финляндии в ближайшие годы маловероятно, так как местные хоккейные федерации против ослабления национальных первенств. Любая информация (без официального утверждения КХЛ) об вступлении в лигу клубов является слухами.

Периодически возникают слухи о перспективах расширения лиги на команды Дальнего Востока (Япония, Республика Корея, КНДР) и Ближнего Востока (Катар, ОАЭ). КХЛ-ТВ уже вещает для жителей Китая и Кореи.

Скандинавия и Прибалтика 
На данный момент в КХЛ выступает ни одной команды из этого региона.

Наиболее вероятными кандидатами на вступление в КХЛ являются клубы шведской Элитсерии и финской СМ-Лиги. Тем не менее существует вероятность того, что хоккейные федерации этих двух стран будут препятствовать добровольному желанию своих клубов играть в сильнейшей лиге Европы. Так, в 2010 году хоккейная федерация Швеции не дала разрешение стокгольмскому клубу АИК вступить в ряды клубов Континентальной Хоккейной Лиги, несмотря на то, что столичный клуб уже достиг соглашения с КХЛ.

Ранее пять шведских клубов уже рассматривали возможность вступить в КХЛ. В апреле 2009 года сразу пять клубов разорвали свои отношения с ассоциацией клубов Элитсерии: «Ферьестад» (Карлстад), «Фрёлунда» (Гётеборг), ХВ71 (Йёнчёпинг), «Линчёпинг» (Линчёпинг) и «Юргорден» (Стокгольм). Допускалось, что клубы могут выйти из состава участников Элитсерии и вступить в КХЛ. «Играть с международными командами — это здорово, это путь к большему рынку», — заявил директор клуба «Фрёлунда» Матс Адриан в интервью газете «Свенска Дагбладет». Причиной решения об уходе стало недовольство новым 5-летним договором с телевидением, по которому все клубы Элитсерии ежегодно должны получать по 18 млн крон ($2,25 миллиона). Тем не менее, в июне того же года конфликт был временно исчерпан и клубы подписали с Лигой контракт на пять лет до 2014 года. По прошествии этого срока, для шведских клубов возможно возобновление переговоров о вступлении в КХЛ.

Руководство Континентальной Хоккейной Лиги вело переговоры с финскими клубами «Кярпят» (Оулу) и «Эспоо Блюз» (Эспоо). Команда из Эспоо рассматривалась как серьёзный кандидат, это подтверждается большим успехом, который произвели показательные матчи КХЛ на ледовой арене этого города.

Какое-то время литовский клуб «Ветра» (Вильнюс) был кандидатом на вступление в КХЛ, но руководство клуба так и не смогло собрать необходимое финансирование для выполнения проекта.

Своё желание создать клуб в Континентальной Хоккейной Лиге изъявили представители хоккейного союза Дании. По словам его главы, созданный клуб даст преимущество датской сборной.

На данный момент самыми явными претендентами на вступление в КХЛ являются шведский ХК «Мальмё» из одноименного города и ХК Ильвес из Таллина.

Восточная, Центральная и Западная Европа 

Этот регион никто не представляет.

Наиболее вероятным кандидатом на вступление является «Ганновер Скорпионс» из Германии. У него необходимая инфраструктура есть, достаточно лишь согласия местной федерации. После своего дебютного сезона «Лев» (Попрад) переехал в Прагу, но официальным правопреемником не является. В связи с этим, администрация Попрада решила заявить вместо «Льва» другую команду, но не предоставила вовремя нужных финансовых гарантий. Очень остро стоит вопрос о включении в КХЛ «Милано Россоблю». «Синяя гвардия» уже хотела вступить в сезоне 2012/13, но отказалась. В случае вступления команды будет разыгрываться «Южно-Европейское дерби». Одним из, вероятно, последних в Лигу вступит швейцарский клуб «Хельветикс» (Хуттвиль). Город, где базируется команда, невелик, поэтому предприниматель не должен был в силу п.2 статьи о вместимости перестраивать ледовую арену. Ещё одним из претендентов на вступление в КХЛ может быть клуб «» (Париж). Также возможно, что в скором будущем может появиться польский клуб, состоящий из игроков сборной Польши. Потенциальным претендентом на вступление также является швейцарский клуб «Женева-Серветт» (Женева). В связи с финансовыми проблемами клуб «Лев» (Прага) приостановил участие в чемпионатах КХЛ начиная с сезона 2014/15. Клуб базировался в Праге — столице Чехии.. Также в связи с финансовыми трудностями прекратил выступление и ХК Медвешчак.

15 июля 2016 года вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский сообщил, что разрешением британской федерации на вступление в Лигу заручился хоккейный клуб из Лондона.

28 ноября 2018 года президент Хоккейного союза Германии, Франц Райндль, заявил, что в ближайшее время в Германии появится клуб, который будет участвовать в КХЛ, который будет базироваться в Кёльне, Дюссельдорфе или Гамбурге.

В 2019 году из лиги был исключен братиславский Слован.

Белоруссия и Украина 
В настоящее время этот регион представляет один клуб —  «Динамо» (Минск).

Существуют идеи расширения лиги на второй клуб из Белоруссии. Кандидатами являются команда «Юность» (Минск) и город Бобруйск, располагающий необходимой хоккейной ареной. В 2011 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появление второго белорусского клуба возможно только, когда первая команда выиграет медали. Однако в 2012 году исполком Федерации хоккея Белоруссии поддержал идею заявки второго белорусского клуба в КХЛ для повышения уровня игроков национальной сборной. Основным кандидатом стал клуб «Юность» (Минск), который переехал на Арену «Чижовка», соответствующую требованиям КХЛ, и подал заявку на вступление в ВХЛ в сезоне 2012/13.

Команда «Будивельник» (Киев) была кандидатом на вступление в ряды клубов КХЛ в 2010 году, но руководство украинского клуба так и не смогло уладить финансовые проблемы. На данный момент проект свёрнут. Стоит отметить, что в Киеве базируется команда с богатым советским хоккейным прошлым — «Сокол» (Киев), а также ещё один претендент на вступление в КХЛ — «Беркут» (Киев), ныне успешно выступающий в ПХЛ. Также есть ещё «Донбасс» (Донецк), С сезона 2014/2015 клуб не выступает в Континентальной хоккейной лиге по причине сложной политической ситуации на Украине и военных действий в самом Донецке.

Север и Северо-Запад России 

Две команды этого региона выступают на данный момент в КХЛ:  «Северсталь» (Череповец) и  СКА (Санкт-Петербург).

Возможно расширение лиги за счёт создания второй команды, базирующейся в Санкт-Петербурге (возможно Динамо (Санкт-Петербург).

Центральная Россия 

Пять команд этого региона выступают на данный момент в КХЛ:  «Локомотив» (Ярославль),  «Витязь» (Чехов),  «Динамо» (Москва),  «Спартак» (Москва) и  ЦСКА (Москва).

Центральный регион России не является наиболее вероятным местом расширения КХЛ. В последнее время наблюдается обратный процесс, лигу покинули «Химик» (Воскресенск), ХК МВД (Балашиха) и «Атлант» (Мытищи). ХК «Крылья Советов» (Москва) покинул элиту ещё раньше. Тем не менее существует вероятность возникновения в Москве нового клуба в случае резкого повышения интереса к хоккею в столице.

Поволжье и Юг России 

Пять команд этого региона выступают на данный момент в КХЛ:  «Ак Барс» (Казань),  «Нефтехимик» (Нижнекамск),  «Салават Юлаев» (Уфа),  «Торпедо» (Нижний Новгород) и  «Сочи» (Сочи).

В нескольких городах региона появятся или уже появились новые хоккейные арены. В первую очередь это Пенза, Владикавказ и Стерлитамак. ХК «Ижсталь» (Ижевск) отправил в КХЛ письмо с просьбой рассмотреть возможность его вступления в лигу. Стоит напомнить, что во времена Советского Союза «Ижсталь» семь сезонов играла в Высшей лиге. Лучший результат в истории клуба — 9-е место.
 
Следует также упомянуть команды ВХЛ с богатым советским хоккейным прошлым: «Дизель» (Пенза) и «Кристалл» (Саратов).

Казахстан, Средняя Азия и Ближний Восток 

Регион представлен одной командой  «Барыс» (Нур-Султан).

Может появиться второй клуб из Казахстана. Вслед за нур-султанским «Барысом» в лигу намерена вступить команда из бывшей столицы республики Алма-Ата. Поскольку в Казахстане пройдет зимняя Универсиада-2017, в «южной» столице планируется строительство ледовой арены на 12 тысяч зрителей.

Наиболее же явными претендентами на вступление являются «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыарка» (Караганда).

В октябре 2017 года в спортивных СМИ распространилась информация о том что в ближайшие сезоны в КХЛ может начать участие узбекистанский клуб «Бинокор» из Ташкента. По их сообщению, данные получены из серьезных источников. Также о таком желании клуба заявил директор и соучредитель «Бинокора». В Ташкенте построен крупный ледовый дворец «Хумо Арена», рассчитанный на 12500 зрителей в «хоккейном» варианте.

Периодически возникают слухи о перспективах расширения лиги на команды Ближнего Востока, например из Катара и ОАЭ, инфраструктура там создаётся или уже готова. В Дубае сдан дворец вместимостью на 13 с лишним тысяч зрителей.

Урал и Сибирь России 

Пять команд этого региона выступают на данный момент в КХЛ:  «Сибирь» (Новосибирск),  «Авангард» (Омск),  «Автомобилист» (Екатеринбург),  «Металлург» (Магнитогорск) и  «Трактор» (Челябинск) 

Основным кандидатом на вступление в КХЛ является чемпион Высшей хоккейной лиги 2011 года — «Рубин» (Тюмень). Команда уже была кандидатом в 2010 году, но была отклонена из-за отсутствия удовлетворяющей требованиям КХЛ ледовой арены.

Уральский и сибирский регионы крайне благоприятны для развития хоккея в своих городах. У многих клубов практически все домашние матчи проходят без свободных мест. Неудивительно, что оба новичка первых трёх сезонов КХЛ, «Автомобилист» и «Югра», представляют этот регион. Ввиду этого возможно и дальнейшее расширение КХЛ на уральские и сибирские города. Следует упомянуть команды ВХЛ с богатым советским хоккейным прошлым: «Металлург» (Новокузнецк), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Сокол» (Красноярск), «Ермак» (Ангарск) и «Южный Урал» (Орск).

Дальний Восток России, Восточная Азия 

3 команды этого региона выступают на данный момент в КХЛ: «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) , «Амур» (Хабаровск),
 «Адмирал» (Владивосток).

В последнее время постоянно отмечается очень высокий интерес к хоккею на Дальнем Востоке. В полумиллионном Хабаровске хоккей настолько популярен, что перед началом сезона 2010/11 в клуб поступило 20 000 заявок на сезонные абонементы. Даже команда МХЛ «Амурские Тигры» собирает постоянные аншлаги. Ввиду такого успеха на Востоке в 2010 году встал вопрос о расширении лиги на регион Дальнего Востока.

В 2012—2013 году завершится строительство ледовых дворцов удовлетворяющих требованиям КХЛ в Южно-Сахалинске. Возможно также вступление в лигу и хоккейных команд представляющих Китай, Республику Корея и Японию.

Так, Александр Медведев и Вячеслав Фетисов встречались по случаю Матча звёзд КХЛ 2011 с главой ИИХФ — Рене Фазелем. На встрече был затронут вопрос создания в КХЛ Тихоокеанского дивизиона. Он вызвал неподдельный интерес президента ИИХФ. Переговоры продолжились во время чемпионата мира 2011 в Братиславе, на них были приглашены главы национальных федераций Китая, Японии и Кореи.

Планируется создание целого дивизиона, 5-6 команд, представляющего Дальний Восток. К «Амуру»  добавятся клубы Азиатской хоккейной лиги, в которой в 2004—2005 году уже выступала команда «Голден Амур» — вторая команда из Хабаровска, «Чайна Дрэгон» (Шанхай, Китай), «Никко Айс Бакс» (Никко, Япония), «Ниппон Пэпер Кренс» (Кусиро, Япония), «Одзи Иглз» (Томакомай, Япония), «Тохокю Фри Блэйдес» (Хачинохэ, Япония), «Анян Халла» (Анян,  Республика Корея), «Хай1» (Чхунчхон, Республика Корея). Возможно так же воссоздание команд «Хоса» (Харбин, Китай) и «Сэйбу Принс Рэббитс» (Ниси-Токио, Япония). С сезона 2014/2015 в Азиатской лиге дебютировал, созданный в 2013 году российский клуб «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

Таблица наиболее вероятных кандидатов

Примечания 

Континентальная хоккейная лига